Ка́рлос Ри́ко Уо́кер (; 31 марта 1976 — 21 сентября 2016) — американский рэпер, более известный под своим сценическим псевдонимом Шоути Ло Shawty Lo), основатель лейбла D4L Records, и член хип-хоп группы D4L(образованная в 2003 году).

Его первый сольный альбом Units in the City был выпущен 26 февраля 2008 года. Альбом RICO выпущен посмертно в 2017 году.

Погиб в дорожно-транспортном происшествии на автомагистрали I-285 21 сентября 2016 года (не справился с управлением, его автомобиль Audi A7 вылетел с трассы, врезался в дерево, перевернулся и загорелся). У него было 11 детей (9 дочерей и 2 сыновей) от 10 женщин. Похоронен на кладбище Форест-Лаун в Колледж-парк (штат Джорджия).

Дискография 
Студийные альбомы
 Units in the City (2008)
 Still Got Units (2014)
 RICO (2017, посмертно)

Награды 
 BET Hip Hop Awards
 2008, Rookie of the Year
 2008, Track of the Year, «Dey Know»
 Ozone Awards
 2008, Best Rap Album, Units in the City (номинация)
 2008, Breakthrough Artist
 2008, Club Banger of the Year, «Dey Know» (номинация)
 2008, Best Mixtape/Street Album, «I’m Da Man 2» with DJ Scream (номинация)

Ссылки 
 

Рэперы США
Погибшие в автомобильных катастрофах
Похороненные в Джорджии
Основатели музыкальных лейблов